Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a férfi 400 méteres vegyesúszás selejtezőit szeptember 7-én, a döntőt szeptember 8-án rendezték. A versenyszámban 21-en indultak. A győztes a svéd Gunnar Larsson lett Európa-csúccsal.

A magyar induló Hargitay András a hatodik helyen végzett.

Rekordok

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtezők

Döntő

Források
 
 

1970-es úszó-Európa-bajnokság